Gunggamarandu — вимерлий одновидовий рід томістомінових крокодилів із пліоцен-плейстоценових відкладень у Дарлінг-Даунс (можливо, Ріверслей лагерстетте) Австралії. Gunggamarandu представляє перший томістомін, відомий в Океанії, і це також найпівденніший томістомін, відомий на сьогоднішній день. Тип і єдиний відомий вид - це Gunggamarandu maunala, який був описаний Jorgo Ristevski та ін. у 2021 році.

Опис 
Описуючи Gunggamarandu, Ristevski et al. (2021) стверджували, що Гунгамаранду був великою твариною. Жодних оцінок розміру не було надано, але вони підрахували, що череп мав би бути щонайменше 80 сантиметрів. Деякі джерела за межами Ristevski et al. (2021) підрахували, що Ґунггамаранду міг вирости до 7 метрів, коли він повністю виріс.

Примітки 

Роди плазунів
Фауна пліоцену
Плазуни плейстоцену